Placidus oder Plazidus steht für:

 Placidus (Vorname) (auch Plazidus), männlicher Vorname
 Placidus (Astrologie), astrologisches System 

Art-Epitheta oder Artnamen:
 Santanaraptor placidus, Saurierart, siehe Santanaraptor
 Suillus placidus, Pilz, siehe Elfenbein-Röhrling

Placidus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Iunius Faustinus Placidus Postumianus, römischer Suffektkonsul

Siehe auch:
 St. Antonius d. Einsiedler u. St. Placidus (Dipperz), Pfarrkirche in Dipperz, Landkreis Fulda, Hessen
 St. Plazidus und Sigisbert (Kleinandelfingen), Pfarrkirche in Kleinandelfingen, Kanton Zürich, Schweiz
 Placide
 Placido